Snooker Professional Matchplay Championship 1955 (ang. 1955 Professional Matchplay Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1955 roku w Tower Circus w Blackpool (Anglia).

W finale turnieju Anglik, Fred Davis pokonał swojego rodaka Johna Pulmana 37–34.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Zwycięzcą Snooker Professional Matchplay Championship 1955 został Anglik, Fred Davis, który w finale turnieju pokonał swojego rodaka Johna Pulmana 37–34.
 Najwyższy break turnieju to 103 punktów Anglika Johna Pulmana.

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1955 w sporcie